Беязыт:

 Беязыт — башня, расположена в квартале Беязыт в европейской части Стамбула на территории Стамбульского университета
 Беязыт — площадь в квартале Беязыт в старой части Стамбула